Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Hibiki :
 le Hibiki, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1906 et démoli en 1928 ;
 le Hibiki, un destroyer de classe Akatsuki lancé en 1932 et coulé comme cible dans les années 1970 ;
 le Hibiki, un navire auxiliaire de classe Hibiki en service dans la Force maritime d'autodéfense japonaise.

Un navire à passagers japonais porte actuellement le nom de Hibiki :
 le Hibiki, un ferry de la compagnie japonaise Hankyu Ferry mis en service en 2015.

Hibiki